Termenul „Thora” se poate referi la:

Tora, Torah, primele cinci cărți ale lui Moise din Vechiului Testament - Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronom.
Thora (band), o trupă muzicală germană
Tora! Tora! Tora!, film american
Numele Thora provine din mitologia nordică. Thor fiind urmașul lui Odin.
Thora, o planetă minoră (asteroid)

Nume de persoane
Thora Birch, actriță americană
Thora Hird, actriță britanică
Thora Mosterstang, soția regelui Haakon I al Norvegiei

Note